Jacques de Guillebon, général français, compagnon de la Libération (1909-1985).
 Jacques de Guillebon, écrivain (1978).

Famille de Guillebon